Comitatul Prairie sau Prairie County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Prairie County, Arkansas
 Prairie County, Montana